De 100 meter schoolslag vrouwen op de Wereldkampioenschappen zwemmen 2009 vond plaats op 27 juli (series en halve finales) en 28 juli 2009 (finale). Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit twee baantjes. De zestien snelste zwemsters uit de series kwalificeerden zich voorde halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. Regerend wereldkampioene Leisel Jones uit Australië verdedigde haar titel niet. De Amerikaanse zwemster Rebecca Soni veroverde de wereldtitel.

Podium

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Halve finale

Finale

Bronvermelding 
 Uitslag series
 Uitslag halve finales
 Uitslag finale

Wereldkampioenschappen zwemmen 2009